Makoko – sommo patriarca di una tribù dell'etnia africana Teke
 Makoko di Mbé – re dei Teke
 Trattato Makoko – accordo stipulato nel 1880 dal Makoko di Mbé e da Pietro Savorgnan di Brazzà
 Makoko – bidonville alla periferia di Lagos